Anthony Steel – attore britannico
 Anthony Steel – storico britannico
 Anthony Steel – rugbista neozelandese